Гарегин — армянское имя. Известные носители:

 Гарегин I (1932—1999) — Патриарх и Католикос всех армян, глава Армянской Апостольской Церкви с 4 апреля 1995 года по 29 июня 1999 года.
 Гарегин I (Овсепян) (1867—1952) — Киликийский католикос Армянской апостольской церкви (1943—1952).
 Гарегин I (Хачадурян) (1880—1961) — Константинопольский патриарх Армянской апостольской церкви (1951—1961).
 Гарегин II (род. 1951) — 132-й, действующий католикос (в Эчмиадзине) Армянской Апостольской Церкви (с 1999).
 Гарегин II (Казанян) (1927—1998) — Константинопольский патриарх Армянской апостольской церкви (1990—1998).
 Гарегин Бес (Гарегин Бахшиевич Саринян; 1910—1986) — армянский писатель, драматург, переводчик.
 Гарегин Нжде (Гарегин Егишевич Тер-Арутюнян; 1886—1955) — армянский военный и государственный деятель.

См. также 
 Гарегин Нждэ храпарак — станция ереванского метрополитена «Площадь Гарегина Нжде».